Personen:
Hailee Steinfeld, Amerikaans model, actrice en zangeres
Duitsland:
Steinfeld (Altmark), een gemeente in de deelstaat Saksen-Anhalt
Steinfeld (Kall), een plaats in de gemeente Kall in de Eifel (Noordrijn-Westfalen)
Steinfeld (Broderstorf), een gemeente in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Steinfeld (Neder-Franken), een plaats in de deelstaat Beieren
Steinfeld (Oldenburg), een gemeente in de deelstaat Nedersaksen
Steinfeld (Rijnland-Palts), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Steinfeld (Sleeswijk), een plaats in de deelstaat Sleeswijk-Holstein
Raben Steinfeld, een gemeente in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Steinfeld (Aarau), een plaats in Zwitserland
Klooster van Steinfeld, klooster in de Eifel, gelegen in Steinfeld (Kall)
Oostenrijk
Steinfeld (Karinthië)